Cumaru (Pernambuco), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Pernambuco
Cumaru do Norte, een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Pará
Cumaru (houtsoort), een harde, sterke en duurzame houtsoort uit Zuid-Amerika